Division One (1925/1926) – był to 36. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1925, a zakończył się 24 kwietnia 1926. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obroniło Rangers. Nowym mistrzem Szkocji został Celtic, dla którego był to 17. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył William Devlin, który strzelił 40 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

1925 w piłce nożnej
1925 w Wielkiej Brytanii
1926 w piłce nożnej
1926 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji